Kim Emil Jorgen Johnsson (né le  à Malmö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Malmö IF || Elitserien || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1994-1995 || Malmö IF || Elitserien || 13 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Malmö IF || Elitserien || 38 || 2 || 0 || 2 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 1996-1997 || Malmö IF || Elitserien || 49 || 4 || 9 || 13 || 42 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || Malmö IF || Elitserien || 45 || 5 || 9 || 14 || 29 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Malmö IF || Elitserien || 49 || 9 || 8 || 17 || 76 || 8 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
| 1999-2000 || Rangers de New York || LNH || 76 || 6 || 15 || 21 || 46 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2000-2001 || Rangers de New York || LNH || 75 || 5 || 21 || 26 || 40 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2001-2002 || Flyers de Philadelphie || LNH || 82 || 11 || 30 || 41 || 42 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || Flyers de Philadelphie || LNH || 82 || 10 || 29 || 39 || 38 || 13 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2003-2004 || Flyers de Philadelphie || LNH || 80 || 13 || 29 || 42 || 26 || 15 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
| 2004-2005 || HC Ambri-Piotta || LNA || 24 || 4 || 10 || 14 || 61 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2005-2006 || Flyers de Philadelphie || LNH || 47 || 6 || 19 || 25 || 34 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2006-2007 || Wild du Minnesota || LNH || 76 || 3 || 19 || 22 || 64 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2007-2008 || Wild du Minnesota || LNH || 80 || 4 || 23 || 27 || 42 || 6 || 0 || 1 || 1 || 18
|-
| 2008-2009 || Wild du Minnesota || LNH || 81 || 2 || 22 || 24 || 44 || -|| -|| - || - ||-
|-
| rowspan="2" | 2009-2010 || Wild du Minnesota || LNH || 52 || 6 || 8 || 14 || 26 || -|| -|| - || - ||-
|-
| Blackhawks de Chicago || LNH || 8 || 1 || 2 || 3 || 4 || -|| -|| - || - ||-

| 739 || 67 || 217 || 284 || 406 || 43 || 2 || 10 || 12 || 38

Références 

Naissance en mars 1976
Naissance à Malmö
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002